Папу́зинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Базарносызганского района Ульяновской области. Административный центр — село Папузы.

Состав сельского поселения 
В состав поселения входят 8 населённых пунктов: 3 села, 4 деревни и 1 посёлок:

Флаг Папузинского сельского поселения  
Решением Совета депутатов муниципального образования Папузинское сельское поселение от 02.12.2013 года № 36, был утверждён флаг. Флаг Папузинского сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Базарносызганский район

Сельские поселения Ульяновской области
Муниципальные образования Базарносызганского района